Sestesi – abitanti di Padule (Sesto Fiorentino)
Sestesi – abitanti di Sesto (Italia)
Sestesi – abitanti di Sesto Calende
Sestesi – abitanti di Sesto Fiorentino
Sestesi – abitanti di Sesto San Giovanni
Sestesi – abitanti di Sesto Ulteriano
Sestesi – abitanti di Sesto ed Uniti
Sestesi – abitanti di Sestu